Andrew Taylor peut désigner :
 Andrew Taylor  (1850-1937), architecte et conseiller municipal britannique ;
 Andrew Taylor  (?-?), arpenteur canadien qui a mené l'opération Tabarin ;
 Andrew Taylor (1951-), écrivain britannique, auteur de romans policiers et de romans historiques ;
 Andrew Taylor (1986-), footballeur anglais ;
 Andrew Taylor (1986-), un lanceur gaucher de baseball américain ;
 Andrew Taylor Still (1828-1917), un thérapeute américain.